New Zealand Football Championship 2005/2006 var den andra säsongen av New Zealand Football Championship, ligan bestod av 8 lag som vanns av Auckland City som vann både grundserien och slutspelet och därmed försvarade titeln från föregående säsong.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Slutspel
I slutspelet har fem lag kvalificerat sig, serieettan står över omgång 1 och går direkt till omgång 2. Serietvåan möter serietrean, seriefyran möter seriefemman. Vinnaren av tvåan och trean möter serieettan, vinnaren av fyran och femman möter förloraren av serietvåan och serietrean. Förloraren av fyran och femman är utslaget ur slutspelet.

Slutspelsträd

Omgång 1

Omgång 2

Omgång 3

Grand Final

Källor 
 Officiella hemsida
 Rsssf.com
 Soccerway.com

2005 i Nya Zeeland
2006 i Nya Zeeland
2005/2006
Fotbollssäsongen 2005/2006